La Championnat d'Allemagne de hockey sur gazon 2021-2022 est la  saison de la Men's Feldhockey Bundesliga, la première ligue allemande de hockey sur gazon.

La saison a débuté le 4 septembre et se terminera le 5 juin 2021 avec la finale du championnat. Rot-Weiss Köln sont les champions en titre.

Équipes

Nombres d'équipes par état

Phase classique

Premier tour

Classement

Résultats 

Légende des classements

Poule A

Classement

Résultats 

Légende des classements

Poule B

Classement

Résultats 

Légende des classements

Barrages de relégation 
Les barrages de relégation auront lieu du 14 mai au 4 juin 2022 et se joueront au format Best of five.

Düsseldorfer HC a remporté les matchs 3-2 et se maintient. Frankfurt 1880 est relégué en 2. Bundesliga 2022-2023.

TSV Mannheim a remporté les matchs 3-0 et se maintient. Nürnberger HTC est relégué en 2. Bundesliga 2022-2023.

Play-offs 
Les quarts de finale se sont joués dans un format meilleur des trois avec le premier match organisé par l'équipe la moins bien placée les 14 ou 15 mai et le match retour et le troisième match décisif potentiel organisé par l'équipe la mieux placée les 28 et 29 mai respectivement. Les demi-finales et la finale ont été organisées par Bonner THV à Bonn, Rhénanie du Nord-Westphalie.

Quarts de finale 

Mannheimer HC a remporté les matchs 2-0.

Rot-Weiss Köln a remporté les matchs 2-0.

Harvestehuder THC a remporté les matchs 2-1.

Hamburger Polo Club a remporté les matchs 2-1.

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs allemands en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient EHF, et donc le nombre de clubs allemands présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Parcours européens des clubs (en cours)

Coefficient EHF du championnat belge (en cours) 
Le classement EHF de la fin de saison 2021-2022 permet d'établir la répartition et le nombre d'équipes pour les coupes d'Europe de la saison 2022-2023.

Références

Liens externes 
 Site officiel

Hockey sur gazon en Allemagne
Allemagne M1
hockey sur gazon M1